Чыаппара — село в Чурапчинском улусе Республики Саха. Административный центр и единственный населённый пункт Алагарского наслега.

Население

Экономика 
Село Чыаппара в 2003 году занял 1 место в Чурапчинском улусе из 17 населенных пунктов по итогам года, на соревновании социально - экономическом развитии села. С 2005 года по 2009 год занимает 2 место среди населенных пунктов Чурапчинского улуса. По проведенному Всероссийскому переписи населения в с. Чыаппара проживает 727 человек не считая студентов. Естественный прирост на 01.11.2010 года составило 9 человек. Родилось 15, умерло 6.

История 
Основано в 1762 году.

Достопримечательности 
 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, участникам войны и труженикам тыла.

Примечания 

Населённые пункты Чурапчинского улуса